Okręty US Navy o nazwie USS "Mount Hood", pochodzącej od Mount Hood – wulkanicznego szczytu w Górach Kaskadowych.

Pierwszy "Mount Hood" (AE-11) był okrętem amunicyjnym, który był w służbie w czasie II wojny światowej na Pacyfiku.
Drugi "Mount Hood" (AE-29) był okrętem amunicyjnym, który był w służbie w latach 1971-1999.

Mount Hood